Südweststadt heißen folgende Stadtteile:

Südweststadt (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe
Südweststadt (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
Südweststadt (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen